Die Australian Goldfields Open 2015 waren ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2015/16, das vom 29. Juni bis zum 5. Juli 2015 im Bendigo Stadium in Bendigo in Australien ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der Engländer Judd Trump, der diesmal das Viertelfinale erreichte. Vorjahresfinalist und Lokalmatador Neil Robertson schied dagegen bereits in Runde eins aus. Der Schotte John Higgins gewann das Turnier in einem knappen Finale mit 9:8 gegen Martin Gould. Higgins war der fünfte Sieger im fünften Jahr in Bendigo. 1994 hatte er schon einmal ein Vorläuferturnier der Australian Open in Melbourne gewonnen.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Das Preisgeld in der Qualifikation stieg im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 21.600 Australische Dollar; davon profitierten allerdings nur die Qualifikationsteilnehmer, im Hauptturnier blieben die Prämien unverändert.

Wildcard-Runde 
Die Wildcard-Runde wurde am 29. Juni vor der Hauptrunde ausgetragen. Dem australischen Amateur Adrian Ridley, der erstmals an einem Main-Tour-Event teilnahm, gelang mit seinem Sieg über die Nummer 32 der Weltrangliste eine große Überraschung; danach schied er in der ersten Hauptrunde aus.

Hauptrunde 
Die Partien der Hauptrunde wurden vom 29. Juni bis zum 5. Juli in Bendigo ausgetragen.
Beim ersten Turnier der Saison gab es gleich zum Auftakt mehrere große Überraschungen. Weltmeister Stuart Bingham hatte einen Fehlstart, ebenso wie der Lokalfavorit Neil Robertson, der bei seinem Heimturnier zuletzt zweimal im Finale gestanden hatte. Mit Marco Fu, Mark Allen und Shaun Murphy schieden drei weitere Top-10-Spieler bereits in der Auftaktrunde aus. Für den Weltranglistenersten Mark Selby kam das Aus nur eine Runde später. Sein Bezwinger Jamie Jones erreichte anschließend das Halbfinale, in dem er John Higgins unterlag. Mit Stephen Maguire stand ein zweiter Schotte im Halbfinale, er hatte zuvor Titelverteidiger Judd Trump besiegt. Ein schottisches Finale verhinderte jedoch Martin Gould, der Maguire klar bezwang. Für den Engländer war es das erste Mal, dass er bei einem klassischen Ranglistenturnier ins Endspiel kam, nur beim Finalturnier der Players Tour war er 2011 schon einmal bei einem Turnier um volle Ranglistenpunkte Finalist gewesen.

Finale 
Das Match zwischen John Higgins und Martin Gould, die sich erstmals in einem Finale gegenüberstanden, verlief ausgeglichen. Am Nachmittag ging der Schotte mit 2:0 in Führung, bevor Gould mit einem Century die Partie drehte und bis auf 4:2 davonzog.  Higgins stellte seinerseits mit einem Centuryden Anschluss her und glich anschließend zum 4:4-Pausenstand aus.
Am Abend war es erneut der Schotte, der die ersten beiden Frames gewann und wieder kam Gould mit einem Century-Break heran. Danach konnte Higgins aber immer einen Vorsprung halten, bis der Engländer in einem umkämpften 16. Frame doch noch den Ausgleich schaffte. Im entscheidenden Frame konnte er dann jedoch seine erste Chance nicht nutzen, Higgins dagegen entschied die Partie in einer Aufnahme mit einem Break von 89 Punkten für sich.

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunden fanden vom 1. bis zum 5. Juni 2015 im K2 in Crawley (England) statt, wo erstmals ein offizielles Snookerturnier ausgetragen wurde.

A = Amateurspieler (während der Saison 2015/16 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century Breaks

Endrunde

Qualifikation 
Von den 112 angetretenen Qualifikanten erzielten 26 mindestens ein Break von 100 Punkten oder mehr, 33 Centurys wurden gespielt. Der Engländer Michael Wasley erzielte mit einer 133 das höchste Break der Qualifikation und sicherte sich somit die Prämie von 100 Australischen Dollar.

Quellen 

2015
Snookerveranstaltung 2015
Billardturnier in Bendigo